João de Barros peut faire référence à :

 João de Barros (Viseu, vers 1496 - 1570), écrivain, grammairien, moraliste et historien portugais, auteur des Décadas da Ásia, qui fut également propriétaire d'une capitainerie au Brésil.
 João de Barros (Porto ? – après 1553 ?), écrivain, moraliste et géographe portugais, auteur de Espelho de Casados et de Geografia do Entre-Douro-e-Minho ;
 João de Barros (1639 – 1691), missionnaire et linguiste portugais ;
 João de Barros (1881 – 1960), écrivain, pédagogue et homme politique portugais ;
 Carlos Alberto Ferreira Braga (1907 – 2006), plus connu sous le nom de João de Barro, compositeur brésilien, célèbre pour ses marches de carnaval passées dans la culture populaire brésilienne.